Moiben steht für:

 Moiben (Rift Valley), ein kenianischer Ort in der Provinz Rift Valley (Kenia), 35  nördlich von Eldoret
 James Moiben (* 1977), kenianischer Marathonläufer
 John Moiben (* 1968), kenianischer Marathonläufer
 Laban Moiben (* 1983), kenianischer Marathonläufer